Ostre Bardo ist der Name folgender Orte:

 Ostre Bardo (Połczyn-Zdrój) (ehemals Wusterbarth, Kreis Belgard) in der Woiwodschaft Westpommern
 Ostre Bardo (Sępopol) (ehemals Klingenberg, Kreis Bartenstein) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren